Нова-Санта-Рита (Пиауи) — муниципалитет в Бразилии.
 Нова-Санта-Рита (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии.